L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis de Cincinnati se déroule du 13 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  en catégorie Premier 5 de la saison 2018. Kiki Bertens est sacrée dans le tableau en simple, Lucie Hradecká et Ekaterina Makarova remportent le tournoi en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Roumaine Mihaela Buzărnescu, de la Slovaque Dominika Cibulková, des Russes Maria Sharapova et Ekaterina Makarova, de l'Américaine Venus Williams, tête de série 14, et la Chinoise Zhang Shuai. Elles sont remplacées respectivement par Danielle Collins, Tímea Babos, Kateřina Siniaková, María Sákkari, Camila Giorgi et Aleksandra Krunić.

Lauréates 
Dans le tableau en simple, la Néerlandaise Kiki Bertens s'offre son premier titre en Premier 5 face à la numéro 1 mondiale, la Roumaine Simona Halep, en 3 sets (2-6, 7-6, 6-2). Le tournoi de Cincinnati est son  en simple.

En double, la Tchèque Lucie Hradecká et la Russe Ekaterina Makarova battent en finale la paire composée de Demi Schuurs et d'Elise Mertens en deux sets (6-2, 7-5). Il s'agit de leur  en collaboration mais de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati (ATP 2018)
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 Tournoi de tennis de Cincinnati

Navigation 

WTA 2018
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 2018
Sport aux États-Unis en août 2018
Tennis en août 2018
Sport dans l'Ohio en 2018